Érechthée peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, Érechthée est un roi légendaire d'Athènes.
 Érechthée est une tragédie grecque perdue d'Euripide.